

Cinema 
 Blood Ties – film del 2007 diretto da Kely McClung
 Blood Ties - La legge del sangue (Blood Ties) – film del 2013 diretto da Guillaume Canet

Letteratura 

 Blood Ties – romanzo del 1978 di Mary Lee Settle
 Legami di sangue (Blood Ties) – romanzo di Isobel Lambot, Il Giallo Mondadori n. 2068
 Eredità di sangue (Blood Ties) – romanzo di Pauline Bell, Il Giallo Mondadori n. 2743
 Vincoli di sangue (Blood Ties) – romanzo di Jennifer Lash

Televisione 
 Blood Ties - Legami di sangue (Blood Ties) – film per la televisione del 1991 diretto da Jim McBride
 Blood Ties – serie televisiva canadese del 2007
 Legami di sangue (Blood Ties) – episodio della terza stagione di Alias
 Legami di sangue (Blood Ties) – episodio della quinta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Legami di sangue (Blood Ties) – episodio della sesta stagione di Un detective in corsia